

Aziende 
Hermès – marchio di un'azienda parigina di beni di lusso

Mitologia 
Hermes – divinità della mitologia greca
Hermes Trismegisto – personaggio leggendario ritenuto il fondatore della letteratura ermetica

Nautica 
  – nave con cui venne commissionato lo sloop olandese Mercurius dopo che venne catturato nel 1796 dal HMS Sylph; affondò nel 1797
  – nave con 22 cannoni acquisita nel 1798 e venduta nel 1802
  – nome con cui venne commissionato lo sloop Majestic dopo l'acquisizione nel 1803. La nave fu rivenduta nel 1810
  – vascello di sesto rango con 20 cannoni varato nel 1811 e distrutto in seguito ad un incendio nel 1814, durante un attacco a Fort Bowyer, Alabama
 HMS Hermes – nave postale originariamente chiamata George IV. Acquisita dalla Royal Navy nel 1830 come  fu ribattezzata HMS Hermes nel 1832 e nel 1835 divenne un deposito galleggiante con il nome di HMS Charger in 1835, fu demolita nel 1854
  – sloop a pale varato nel 1835, ricostruito nel 1845 e smantellato nel 1864
 HMS Hermes – vascello di linea di terzo rango con 74 cannoni varato nel 1816 come ; ribattezzato HMS Hermes nel 1866 fu smantellato nel 1869
  – incrociatore classe Highflyer varato nel 1898; convertito in nave appoggio idrovolanti sperimentale nel 1913 e affondata da un u-boat nel 1914
  – portaerei della Royal Navy, unica unità della sua classe, varata nel 1919; affondata in attacco aeronavale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 HMS Hermes (95) – portaerei  cancellata il 10 maggio 1945
  – portaerei  impostata come HMS Elephant (61) la cui costruzione venne sospesa nel 1945 per poi essere ripresa nel 1952 e varata nel 1953. Entrò in servizio come Hermes nel 1959, fu radiata nel 1985 e trasferita alla marina indiana nel 1986 dove presta servizio come

Personaggi immaginari 
Hermes – gufo di Percy Weasley nei romanzi di Harry Potter
Hermes – personaggio della serie animata Kino no tabi
Hermes Conrad – personaggio della serie animata Futurama

Altro 
Hermes – variante dei nomi propri di persona italiani maschili Ermes o Ermete
Georg Hermes (1775-1831) – teologo tedesco
Hermes – comune del dipartimento dell'Oise (Francia)
Hermes – progetto abbandonato di un mini-space shuttle progettato dall'ESA
Hermes – sistema missilistico
Hermes – rivista letteraria
Hermes – affresco proveniente da Villa San Marco, rinvenuto durante gli scavi archeologici dell'antica città di Stabiae
Hermes Hockey Team – squadra di hockey su ghiaccio di Kokkola (Finlandia)
69230 Hermes – asteroide binario prossimo alla Terra, riscoperto nel 2003

Pagine correlate 
Ermes (disambigua)